Murray Airport ist der Name folgender Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Murray Airport (Idaho) im Bonner County
 Murray Airport (Kansas) im Thomas County
 Murray Airport (Louisiana) im Allan Parish